Калиновка () — село, входит в Рудковский сельский совет Демидовского района Ровненской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 156 человек. Почтовый индекс — 35221. Телефонный код — 3637. Код КОАТУУ — 5621485003.

Местный совет 
35221, Ровненская обл., Демидовский р-н, с. Рудка, ул. Молодёжная, 2.

Ссылки 
 Калиновка на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Демидовского района (Ровненская область)